Uropeltis grandis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Uropeltis grandis Kelaart, 1853, synonyme de Pseudotyphlops philippinus (Müller, 1832)
 Uropeltis grandis Beddome, 1867, synonyme de Uropeltis smithi (Beddome, 1867)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Uropeltidae